est un duo japonais de J-pop de 1991 à 1993. Il était composé de deux idoles japonaises, Mizuki Kanno (菅野美寿紀) et Tomoko Takaichi (高市智子).

Historique

Discographie

Singles

Mini Albums

Accueil du public

Notes et références

Lien externe 

Groupe japonais d'idoles
Groupe musical formé en 1991